

Konkurrenceformer af civil art

Sumo 
Japansk brydning - som startede som er frugtbarhedsritual

Kemari 
Boldspil for den japanske overklasse

Dakyu 
Boldspil til hest - som har ligheder med Lacross og Polo

Chikaraishi 
Vægtløftningskonkurrencer med sten

Referencer

Eksterne links 
ogasawara-ryu.gr.jp

Japansk kampsport